Batalha das Termópilas — em 480 a.C.
Batalha das Termópilas (336 a.C.) — forças gregas contra Filipe II da Macedónia
 Batalha das Termópilas (279 a.C.) — helenos contra gálatas
 Batalha das Termópilas (191 a.C.) — tropas romanas contra Síria

Desambiguações de guerras e batalhas